Чемпионат Нидерландов по футболу 1892/93 () — 5-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире приняло участие пять команд, но не все участники провели одинаковое количество матчей.

Чемпионом во второй раз в истории стал клуб ХФК из Харлема.

Турнирная таблица

Источники 

Футбол в Европе в 1892 году
Футбол в Европе в 1893 году
1892 год в Нидерландах
1893 год в Нидерландах